Jean-François Gérard  peut faire référence à :

 Jean-François Gérard, célèbre dessinateur et artiste peintre en miniatures français,
 Jean-François Gérard, acteur, aussi connu sous le nom de Jeff Gerard.